

Persone 
 Antonino Maccarrone – politico e senatore italiano
 Margareth Tamara Maccarrone (Margareth Madè) – attrice e modella italiana

Pagine correlate 
Maccari
Maccarone